A Brioni lehetséges jelentései

Brioni Nemzeti Park: egy 14 szigetből álló szigetcsoporton elterülő nemzeti park Horvátországban, az Adriai-tengeren.
Brioni (divatmárka): egy olasz öltönymárka.